Nob (Bijbels persoon), een persoon die voorkomt in de Bijbel
Nob (plaats), een plaats die voorkomt in de Bijbel
Nob (Tolkien), een personage uit het werk van J.R.R. Tolkien
Bruno Chevrier, een Franse stripauteur die werkt onder het pseudoniem Nob
Nederlands Omroepproduktie Bedrijf, was een Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB)

Zie ook 
 NOB (doorverwijspagina)